Rüge steht für:
 Tadel
 Anhörungsrüge im Prozessrecht
 Abmahnung
 Mängelrüge im Handelsrecht
 Presserüge bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Pressekodex
 Protokollrüge
 Rüge eines Bediensteten als Disziplinarmaßnahme im Beamtenrecht
 Rüge eines Arbeitnehmers in der Privatwirtschaft, siehe Disziplinarmaßnahme (Privatwirtschaft)
 Missbilligungsgrund der vorinstanzlichen Entscheidung im Revisionsverfahren
 Rechtshistorisch in bestimmten Gebieten die Anzeige beim Rügegericht

Siehe auch:

 Rügen (Begriffsklärung)